Lluís Ysamat Bosch (Barcelona,  - ibídem, ) fue un jugador, seleccionador y dirigente español de hockey sobre césped.

Hijo de industriales y políticos de Badalona. Su padre Lluis Ysamat i Lazzoli había sido alcalde de esta localidad por la Lliga Regionalista.
Jugó Durante muchos años a hockey hierba en el Club de Polo Barcelona en la posición de portero. Por sus paradas era recordado como el Zamora Del Hockey. Olímpico en Ámsterdam 1928 , fue presidente de la Federación Catalana de Hockey y seleccionador nacional en Roma 1960, donde sé consiguió la única medalla olímpica de la selección Española en esos juegos, medalla de bronce.

Jugadores de hockey sobre hierba de España
Medallistas olímpicos de bronce de hockey sobre hierba
Medallistas olímpicos de hockey sobre hierba
Medallistas olímpicos de bronce de España
Medallistas olímpicos de bronce de Roma 1960
Deportistas de España en los Juegos Olímpicos de Roma 1960
Deportistas de Barcelona
Nacidos en Barcelona
Fallecidos en Barcelona